«История шестинедельной поездки по некоторым областям Франции, Швейцарии, Германии и Голландии» () — путевой очерк английских романтиков Мэри Шелли и Перси Биша Шелли, oпубликованый в 1817 году. 

В книге описываются две поездки, предпринятые будущими супругами Шелли и сводной сестрой Марии, Клэр Клермонт: один по Европе в 1814 году, и другой на Женевское озеро в 1816 году. Очерк разделён на три части, включающие дневник, четыре письма о красотах Альп и стихотворение Шелли «Монблан». Помимо стихотворения, весь текст был составлен или по крайней мере отредактирован Мэри Шелли. В 1840 году она пересмотрела дневник и письма для нового издания сочинений покойного супруга.

«История шестинедельной поездки» может служить примером жанра путевого очерка, получившего популярность в эпоху романтизма. Книга полна непосредственности и энтузиазма. Авторы подчёркивают утончённость своих вкусов, отличных от господствующих. Книга не имела коммерческого успеха, но была встречена благосклонными отзывами критиков. В 1843 году, предлагая другой путевой очерк издателю, Мэри Шелли утверждала, что «История шестинедельной поездки» принесла ей «много комплиментов».

Издания на русском языке 
 Шелли. Письма. Статьи. Фрагменты. (Серия «Литературные памятники»). М., Наука, 1973. 534 с. Тираж 25 000 экз.

Книги 1817 года
Произведения Мэри Шелли
Путевые очерки